Josef Troyer ist der Name folgender Personen

* Josef Troyer (Offizier) (1867–1916), österreichisch-ungarischer Offizier
 Josef Troyer (Bildhauer) (1909–1998), österreichischer Bildhauer und Maler